A Bohemia a következőket jelentheti:
Bohemia, a történelmi Csehország latin elnevezése
Bohemia, település az Amerikai Egyesült Államokban, Louisiana államban, Plaquemines megyében
Bohemia, település az Amerikai Egyesült Államokban, New York államban, Suffolk megyében
Bohemia, hegy az Amerikai Egyesült Államokban, Oregon államban
Bohemia, folyó az Amerikai Egyesült Államokban, Maryland államban
Bohemia, dominikai sör
Bohemia, mexikói sör
Bohemia, pakisztáni–amerikai rapper
371 Bohemia, aszteroida a Naprendszer kisbolygóövében